Gabriel Naudé – scrittore e bibliotecario francese
 Dirk Naudé – rugbista a 15 sudafricano
 Jozua François Naudé – politico sudafricano